Iisalo ist der Familienname folgender Personen:

 Joonas Iisalo (* 1986), finnischer Basketballtrainer
 Tuomas Iisalo (* 1982), finnischer Basketballtrainer